Le sigle 3M peut désigner :
 3M, auparavant Minnesota Mining and Manufacturing Company (jusqu'en 2002), société américaine qui possède des marques comme Scotch ou Post-it.
 L'équipe cycliste 3M sponsorisée par cette dernière.
 la 3-Méthylméthcathinone parfois nommée 3-MMC, ou simplement 3M.
 Mains sur manche et manette, concept de pilotage des avions de chasse.
 Les 3M, principe de management du système de production de Toyota.
Sigle de 2 caractères
